AMR puede referirse a:

 Audio/modem riser, ranura de expansión de placas madres.
 Compresión multi-tasa adaptativa (del inglés adaptive multi-rate).
 Automatic meter reading, sistemas para la lectura remota de medidores o contadores).
 Antimicrobial Resistance.
AMR Corporation, empresa dueña de la aerolínea American Airlines
AMR: Alteración Motriz Reiterativa (trastorno musculoesquelético del intérprete de LSE y otros profesionales)

Siglas